Troch ist der Familienname folgender Personen:

 August Troch (1817–1890), deutscher Orgelbauer
 Bernhard Troch (1867–?), deutscher Fotograf 
 David Troch (* 1977), belgischer Dichter
 Denis Troch (* 1959), französischer Fußballspieler 
 Fien Troch (* 1978), belgische Regisseurin
 Harald Troch (* 1959), österreichischer Politiker (SPÖ) 
 Inge Troch (* 1936), österreichische Mathematikerin 
 Ludo Troch (* 20. Jahrhundert), belgischer Filmeditor 

Siehe auch:
 Troche (Begriffsklärung)
 Trog